Genin steht für:
 Genin, chemische Verbindung, siehe Aglycon
 Lübeck-Genin, Stadtteil von Lübeck

Genin oder Génin ist der Familienname folgender Personen:
 Arnaud Génin (* 1989), französischer Badmintonspieler
 François Génin (1803–1856), französischer Romanist und Journalist
 Michail Genin (1927–2003), sowjetischer Schriftsteller, Satiriker und Humorist
 Paul-Agricole Génin (1832–1903), französischer Flötist und Komponist
 René Génin (1890–1967), französischer Schauspieler
 Robert Genin (1884–1941), russisch-deutscher Maler, Grafiker, Illustrator und Schriftsteller
 Salomea Genin (* 1932), deutsch-australische Publizistin
 Vladimir Genin (* 1958), russisch-deutscher Komponist